Э́рвин Мю́лдер (; род. 3 марта 1989 года в Паннердене) — нидерландский футболист, вратарь клуба «Гоу Эхед Иглз».

Клубная карьера

Начало карьеры 
Мюлдер начинал свою карьеру в клубе РКПСК из своего родного города. Поначалу он был полевым игроком, а в десять лет переквалифицировался во вратаря. В 12 лет Мюлдер попал в академию клуба высшего дивизиона «Витесс». Через три сезона он пополнил юношескую команду «Фейеноорда».

«Фейеноорд» 
3 июня 2007 года Мюлдер был переведен в первую команду. 2 декабря 2007 года он дебютировал в чемпионате Нидерландов в матче против «Хераклеса».

Не желая быть третьим вратарём «Фейеноорда», Мюлдер в сезоне 2008/09 отправился в вылетевший из элиты «Эксельсиор» на правах аренды. Он провёл тридцать шесть матчей первой лиги и пропустил в них сорок два мяча.

Когда Мюлдер вернулся из аренды, команду покинул её основной вратарь Тиммер. Мюлдер конкурировал с запасным вратарём ван Дейком и голкипером «молодёжки» Дарлеем. Эрвин выиграл конкуренцию у этих вратарей и стал основным голкипером клуба.

«Херенвен» 
11 июля 2015 года Мюлдер подписал двухлетний контракт с клубом «Херенвен». Эрвин взял себе 1-й номер, освободившийся после ухода из команды шведского голкипера Нордфельдта.

Карьера в сборной 
Мюлдер выступал за юношескую и молодёжную сборные Нидерландов. 7 мая 2012 года он попал в расширенный состав национальной сборной Нидерландов на Чемпионат Европы 2012.

Личная жизнь 
У Мюлдера есть два старших брата. Его отец в молодости также был голкипером, выступал на любительском уровне.

Статистика по сезонам 
По состоянию на 29 июня 2017 года

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Суонси Сити»